Aībak kan syfta på följande platser:

 Aībak (provinshuvudstad), Samangan, Afghanistan
 Aībak (distrikt), Samangan, Afghanistan